Frostbite — игровой движок, разработанный компанией EA Digital Illusions CE; применяется как в собственных разработках, так и проектах других филиалов Electronic Arts (EA). Первой игрой, созданной с использованием этого движка стала Battlefield: Bad Company 2008 года. Движок был разработан для замены технически устаревшей технологии Refractor Engine, которая использовалась в предыдущих играх фирмы.

На данный момент существует четыре версии движка — 1.0, 1.5, 2, 3, а также специальный вариант движка для мобильных систем — Frostbite GO.

Технические характеристики 

Движок относится к типу подпрограммного обеспечения () и представляет собой связку нескольких компонентов, таких как графический движок, звуковой движок и т. д. В операционной системе Microsoft Windows игровой движок поддерживает отображение графики при помощи Mantle начиная с версии 3, DirectX 9, DirectX 10, DirectX 10.1, а начиная с версии 1.5 — и DirectX 11. Одной из заявленных особенностей является оптимизация для работы на многоядерных процессорах.

Технология способна обрабатывать разрушаемость ландшафта и окружения (например, построек, деревьев, автомобилей). Поддерживается динамическое освещение и затенение с функцией HBAO, процедурный шейдинг, различные пост-эффекты (например, HDR и depth of field), система частиц и техники текстурирования, такие, как бамп-маппинг. Максимальный размер локации составляет ограничение в 32 × 32 километра отображаемой площади и 4 × 4 километра игрового пространства. Помимо этого, по утверждению создателей, максимальная дистанция прорисовки позволяет увидеть уровень вплоть до горизонта. Также встроен собственный звуковой движок, не требующий использования специализированных средств, подобных EAX.

Движок комплектуется игровым редактором FrostED, написанном на языке программирования C#. Программа предназначена для создания уровней, а также работы с мешами, шейдерами и объектами.

В начале февраля 2010 года в интервью сайту Worthplaying, главный продюсер Battlefield: Bad Company 2 Патрик Бах () подтвердил ранее неподтверждённую информацию о том, что этой игре на движке Frostbite 1.5, будет поддерживаться стереоскопический режим вывода изображения при помощи технологии NVIDIA 3D Vision, по типу игры James Cameron's Avatar: The Game. Причём стереорежим будет доступен только для ПК-версии игры.

В конце февраля 2010, журналисты сайта Voodoo Extreme 3D сообщили, что игра Battlefield: Bad Company 2, поддерживает технологию ATI Eyefinity, силами которой изображение может выводиться сразу на нескольких мониторах, а также подтвердили информацию о запланированном движке следующей версии — Frostbite 2.

На второй версии движка базировались игры Medal of Honor (только многопользовательский режим), Battlefield 3 и автосимулятор Need For Speed: The Run, разработанный компанией EA Black Box.

15 апреля 2011 года исполнительный продюсер студии DICE Патрик Бах в одном из интервью заявил, что движок Frostbite 2 уже максимально использует ресурсы консолей PlayStation 3 и Xbox 360 и студии хочется поработать с консолями следующего поколения.

В начале октября 2012 года появляется информация о поиске студией DICE сотрудников для разработки для мобильных платформ, что говорит о желании и готовности студии к переносу и доработке Frostbite 2 для планшетов и смартфонов. Согласно описанию будет сформирована небольшая команда для работы над известной серией студии, скорее всего, речь идет о серии Battlefield. В январе 2013 года становится известно, что студия ищет разработчиков для переноса движка на платформу Mac OS X.

В середине мая 2013 года официально сообщено название мобильной версии движка Frostbite Engine для мобильных операционных систем — iOS и Android — Frostbite Go. В конце октября 2013 года CEO Electronic Arts подтверждает, что ведётся работа над мобильной версией игры из серии Battlefield

В марте 2013 года компания DICE представила игру Battlefield 4, заявив о том, что она выйдет на новой версии движка Frostbite — 3, а в мае 2014 года DICE, Visceral Games и EA анонсировали ещё одну игру на Frostbite 3 — Battlefield: Hardline.

Игры, использующие Frostbite Engine

Frostbite 1.0

Frostbite 1.5

Frostbite 2

Frostbite 3

Frostbite (неизвестная версия)

См. также 
 Игровой движок
 Список игровых движков
 Редактор уровней

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Внутренние игровые движки
Battlefield
Проприетарные игровые движки
Приложения, использующие DirectX
Программное обеспечение для Xbox 360
Программное обеспечение для Windows